{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|- style="text-align:center; font-size: larger; background:#B2C8FF;"
! colspan=2|World Cat Federation
|-
! align="right"|Abreviação
| align="left"|WCF
|-
! align="right"|Fundação
| align="left"|
|-
! align="right"|Sede(s)
| align="left"| Essen,
|-
! align="right"|Presidente
| align="left"|Anneliese Hackmann
|-
| colspan=2 align=center | Página oficial
|-
| colspan=2 align=center | www.wcf-online.de
|}

A World Cat Federation (WCF''') é uma associação internacional de clubes de gatos. Foi fundada em 1988 na cidade do Rio de Janeiro e continua com forte presença na América Latina, Europa Ocidental e em países da antiga União Soviética . Atualmente está sediada na Alemanha . Existem 370 organizações em todo o mundo associadas ao WCF. A atual presidente é Anneliese Hackmann, de Essen.

Objetivo 
A WCF permite que os criadores de clubes afiliados registrem internacionalmente os nomes de seus gatis. Eles criam padrões para as 111 raças de gatos com pedigree reconhecidas pela entidade. O WCF treina juízes para exposições e organiza os exames e visa promover contatos internacionais dos clubes de gatos afiliados.

A organização se descreve como "uma associação internacional de clubes de gatos (...) trabalhando com sucesso no desenvolvimento de leis de proteção animal no Parlamento Europeu em Estrasburgo".

Referências

Ligações externas 

 Website oficial

Organizações de padronização
Organizações fundadas em 1988